Кастроверде () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастроверде — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Кастроверде-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Кастроверде-де-Серрато — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.